Эль-Мишхаб () — город на юге Ирака, расположенный на территории мухафазы Наджаф.

Географическое положение 
Город находится в северной части мухафазы, на правом берегу Евфрата, на высоте 12 метров над уровнем моря.
Эль-Мишхаб расположен на расстоянии приблизительно 23 километров к юго-востоку от Эн-Наджафа, административного центра провинции и на расстоянии 158 километров к югу от Багдада, столицы страны.

Население 
По данным последней официальной переписи 1965 года, население составляло 6 899 человек.
Динамика численности населения города по годам:

Примечания 

Города Ирака